Agrice est le nom de deux saints :
 Agrice de Trèves, évêque de Trèves, mort entre 330et 335, fêté localement le  ;
 Agrice de Sens, évêque de Sens de 460 à 487, fêté localement le .

Références 

Homonymie de saints chrétiens